The Man from Toronto  steht für:

 The Man from Toronto (1933), Film von Sinclair Hill
 The Man from Toronto (2022), Actionfilm von Patrick Hughes